Els pterodactiloïdeus (Pterodactyloidea) constitueixen un dels dos subordres de pterosaures.

Taxonomia 

A continuació s'allisten les famílies i superfamílies dins el subordre Pterodactyloidea, segons Unwin 2006.

 Ordre Pterosauria
 Subordre Pterodactyloidea
 Nemicolopterus
 Superfamília Ornithocheiroidea 
 Família Istiodactylidae
 Família Ornithocheiridae
 Família Pteranodontidae
 Superfamília Ctenochasmatoidea
 Cycnorhamphus
 Feilongus
 Pterodactylus
 Família Ctenochasmatidae
 Elanodactylus
 Gegepterus
 Subfamília Ctenochasmatinae
 Beipiaopterus 
 Ctenochasma 
 Eosipterus 
 Pterodaustro 
 Subfamília Gnathosaurinae
 Cearadactylus 
 Gnathosaurus 
 Huanhepterus 
 Plataleorhynchus 
 Superfamília Dsungaripteroidea
 Germanodactylus
 Herbstosaurus
 Kepodactylus
 Normannognathus
 Tendaguripterus
 Família Dsungaripteridae 
 Superfamília Azhdarchoidea 
 Família Lonchodectidae
 Família Tapejaridae
 Thalassodromeus
 Tupuxuara
 Família Azhdarchidae
 Zhejiangopterus

 Pterodactiloïdeus incerts (incertae sedis)
 Araripesaurus
 Mesadactylus
 Mythunga
 Puntanipterus
 Santanadactylus

Cladograma

Referències

Vegeu també 
 Darwinopterus